Haji steht für:

 Angehörige des japanischen Haji-Klans, siehe Sugawara (Klan)
 Haji oder Hadschi, islamischer Ehrentitel (in einer möglichen Umschrift), siehe Hāddsch
 Haji (Schauspielerin) (1946–2013), kanadische Filmschauspielerin

Haji, Hajji oder Hadji ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulla Al-Haji (* 1990), katarischer Tennisspieler
 Ali Haji-Sheikh (* 1961), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Badia Hadj Nasser (* 1938), marokkanische Schriftstellerin
 François Hadji-Lazaro (1956–2023), französischer Schauspieler und Musiker
 Leila Hadji (* 1998), französische Leichtathletin
 Madoka Haji (* 1988), japanische Fußballspielerin
 Mustapha Hadji (* 1971), marokkanischer Fußballspieler
 Samir Hadji (* 1989), französisch-marokkanischer Fußballspieler
 Seamus Haji (* 1968), britischer House-DJ und Musikproduzent
 Soukaina Hajji (* 1997), marokkanische Leichtathletin
 Haji Seiji (1893–1977), japanischer Schriftsteller
 Sewa Hadji (1851–1897), tansanischer Geschäftsmann und Stifter
 Stelios Haji-Ioannou (* 1967), zypriotischer Unternehmer
 Toshiaki Haji (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Youssef Hadji (* 1980), marokkanischer Fußballspieler
 Yusuf Mohammed Haji (* 1940), kenianischer Politiker

Haji (ukrainisch Гаї) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Haji (Solotschiw) in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Haji (Kremenez) in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez
 Haji (Lwiw) in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Haji (Romny) in der Oblast Sumy, Rajon Romny

ru:Гаи
uk:Гаї